Dürkopp steht für:
 Dürkopp Adler, Unternehmen zur Herstellung von Nähmaschinen, Fahr- und Motorrädern sowie Automobilen
 Dürkopp (Radsportteam), von 1907 bis 1953 bestehendes professionelles deutsches Radsportteam
 BKK Dürkopp Adler, Betriebskrankenkasse von Dürkopp Adler

Dürkopp ist der Familienname folgender Personen:
 Anneke Dürkopp (* 1979), deutsche Fernsehmoderatorin
 Hendrick Gottfried Dürkopp (1736–1778), Direktor der Niederländischen Ostindien-Kompanie
 Nikolaus Dürkopp (1842–1918), deutscher Unternehmer und Mechaniker

Siehe auch:
 Düerkop
 Dürkop (Begriffsklärung)
 Dührkop